Le Parti populaire italien de 1919 à 1926.
 Le Parti populaire italien de 1994 à 2002.